Љано дел Пино има више значења:

 Љано дел Пино (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Љано дел Пино (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику